

Gastronomia 
 Gado-gado – piatto di contorno tipico della cucina indonesiana

Geografia 
 Gado Bravo – comune nello Stato del Paraíba del Brasile
 Rimin Gado – città della Repubblica Federale della Nigeria

Persone 
 Ruben Gado – multiplista francese